

Малґув — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Малґув — село в гміні Поґожеля Гостинського повіту Великопольського воєводства